Teatr 13 Rzędów w Opolu – teatr alternatywny działający w latach 1958–1964 w Opolu.

Teatr 13 Rzędów w Warszawie – kabaret rewiowy działający w latach 1935–1938 w Warszawie